Europamesterskabet i håndbold for kvinder 2022 var den 15. udgave af EM i håndbold for kvinder arrangeret af European Handball Federation. Slutrunden blev spillet i Slovenien, Nordmakedonien og Montenegro. Nordmakedonien havde på forhånd udtrykt interesse for at være værter for mesterskabet. Turneringen blev spillet i november, til forskel for december som det traditionelt har været siden EM-turneringens begynde. Udskydelsen skete som følge af VM i fodbold i Qatar, der er blevet fremrykket til november og december.

 kom som forsvarende europamestre fra 2020 i Danmark, foruden verdensmesterskabet i 2021.  kom ligeledes som forsvarende VM-bronzevindere i 2021, hvorefter man også gik ubesejret gennem EM-kvalifikationen. Holdet var placeret i gruppe med ,  og  og formåede altså at tage maksimumpoint.

 vandt deres niende europamesterskab, efter en finalesejr over  på 27–25. Det var desuden danskernes første mesterskabsfinale i 18 år, siden 2004.  vandt for første gang bronze, efter sejr i forlænget spilletid over .

Værtskab 
European Handball Federation (EHF) tildelte, på en EHF kongres i Glasgow, Skotland, værtskabet for EM-slutrunden 2022 den 20. juni 2018. Der var ingen modkandidater til den fælles ansøgning fra håndboldforbundene i Slovenien, Nordmakedonien og Montenegro. Det var ligeledes første gang Montenegro og Slovenien stod for afholdesen af slutrunden, hvortil Nordmakedonien også var vært ved EM i 2008. 

De i alt 47 kampe bliver fordelt i de fire forskellige værtsbyer. Den slovenske hovedstad Ljubljana er vært for gruppe A i den indledende runde, den ene af de to mellemrunde og finaleweekenden. Kampene her spilles i Arena Stožice med plads til 12.480 tilskuere. Zlatorog Arena i Celje bliver hjemsted for den indledende gruppe B, hvori  får sin hovedbase. Boris Trajkovski Sports Center afholder ligeledes kampene i gruppe C og i den anden mellemrundekampe, mens Morača Sports Center i den montenegrinske hovedstad Podgorica vil være vært for fire hold i gruppe D.

Marketing 
EM-logoet er lavet af den schweiziske kunster Roy Wedema og blev officielt afsløret den 25. marts 2021. Logoet er designet til at afspejle farverne i landskabene og flagene fra de tre værtsnationer; et hjerte designet med forskellige farver symboliserer holdånd og respekt.

Til EM-slutrunden skrev og sang den slovenske sangerinde Senidah den officielle EM-sang Play With Heart.

Kvalifikation 

32 hold havde tilmeldt sig deltagelse og konkurrerede om i alt 12 pladser ved EM-turneringen, i to adskilte kvalifikationsfaser. Gruppevinderne af fase 1 går videre til fase 2. De 24 hold inddeles derefter i seks grupper af fire hold.

1 Fed skrift indikerer år landsholdet vandt en EM-turnering. Kursiv indikerer år for eget værtskab.

Dommerpar 
Navnene på de tolv dommerpar blev offentliggjort den 13. juni 2022. To par blev efterfølgende udskiftet i den officielle udtagning. Heriblandt det danske dommerpar Karina Christiansen og Line Hesseldahl, der måtte melde fra grundet Christiansens graviditet.

Nye ændringer i regelsættet 
Den 1. juli 2022 introducerede International Handball Federation nye officielle spilleregler, som også vil blive brugt ved EM-slutrunden:

Hvis der markeres for passivt spil, må der kun spilles fire afleveringer (seks afleveringer før).
Opgiverkast udføres fra den nye afkastzone eller midtercirkel under bevægelse (førhen skulle opgiveren stå med en fod på midterlinjen ved kast).
Hvis målvogteren bliver ramt i hovedet, kan der idømmes en øjeblikkelig to minutters udvisning, fra førhen en vurdering om potentielt rødt kort. Det gælder også, selvom målvogteren gør et udfald. Hvis det sker på et uhindret skud (altså hvor spilleren ikke for eksempel bliver tacklet samtidig) i åbent spil - fx ved en fløjafslutning eller på en kontra - giver det to minutters udvisning. Rammer man målvogteren i hovedet på straffekast, vil det som hidtil udløse et rødt kort, medmindre målvogteren bevidst bruger hovedet til at redde bolden. Reglen strækker sig fra straffekast til skud fra et åbent spil.

Lodtrækning 
Lodtrækningen for gruppedanelserne ved slutrunden afholdes den 28. april 2022 i Ljubljana, Slovenien.

Seedning 
De officiele seedningslag blev offentliggjort dagen efter den sidste betydne kvalifikationskamp blev spillet, 25. april 2022.

Lodtrækningen blev assisteret af fire spillere fra værtsnationerne: Ana Gros, Tatjana Brnović, Andrea Sedloska og Szimonetta Planéta, foruden EHF-embedsmænd.

Indledende runde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Mellemrunde

Gruppe I

Gruppe II

Slutspillet

Bracket

Kamp om 5. pladsen

Semifinaler

Kamp om 3. plads

Finale

Rangering

All Star-hold 
Turneringens officielle All Star-holdet blev offentliggjort på finaledagen den 20. november 2022.

Statistik

Topscorere

Top målvogtere

Referencer

Eksterne henvisninger 

EHF Euro 2022 hos eurohandball.com

Håndbold i 2022
2022 (kvinder)
Håndbold i Slovenien
Håndbold i Nordmakedonien
Håndbold i Montenegro